Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sergio Roitman e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale David Miketa e David Škoch 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (Campioni)
 Christian Kordasz /  Gábor Köves (quarti di finale)

 Diego del Río /  Edgardo Massa (quarti di finale)
 Enzo Artoni /  Gergely Kisgyorgy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2000